Koltxúguino (Vladímir), ciutat de la província de Vladímir, a Rússia
 Districte de Koltxúguino, districte de la província de Vladímir, a Rússia
 Koltxúguino (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia